Апертура 2013 () — первая половина 71-го профессионального чемпионата Мексики  по футболу (сезона 2013/14) с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Лигилья

Четвертьфиналы 
Первые матчи были проведены 23—24 ноября, а ответные состоялись 30 ноября—1 декабря.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 
Первые матчи были проведены 5 декабря, а ответные состоялись 8 декабря.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал 
Первый матч был проведён 12 декабря, а ответный состоялся 15 декабря.

|}

Первый матч

Ответный матч

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Мексики 2013/2014 на rsssf.com

2013
Мексика
Спорт в Мексике в 2013 году